ADQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Kodiak, Kodiak (Alaska), Stati Uniti